Влади́мир Васи́льевич Моргу́н  (род. 1938) — советский и украинский генетик и селекционер растений. Герой Украины (2008).

Академик-секретарь Отделения общей биологии НАНУ, директор Института физиологии растений и генетики НАН Украины, президент Украинского общества физиологов растений, экс-президент Украинского общества генетиков и селекционеров.

Биография 
Родился 10 марта 1938 года в селе Новоселица (ныне Чигиринский район, Черкасская область, Украина).

Окончил Знаменский сельскохозяйственный техникум и агрономический факультет Украинской сельскохозяйственной академии. За отличные успехи в обучении был удостоен стипендии имени В. И. Ленина.

Свою научную деятельность начал ещё студентом. В 1964—1967 годах учился в аспирантуре УСХА по специальности «генетика».

С 1974 года В. В. Моргун возглавил отдел экспериментального мутагенеза в Институте молекулярной биологии и генетики АН УССР.

В 1986 году его выбрали директором Института физиологии растений АН УССР, который после объединения с генетическими отделами Института молекулярной биологии и генетики был реорганизован в Институт физиологии растений и генетики НАН Украины.

В 1980 году Владимир Васильевич защитил докторскую диссертацию. В 1985 году его выбрали членом-корреспондентом АН УССР, в 1990 — академиком АН УССР, а в 2009 году — академиком-секретарём Отделения общей биологии НАНУ.

Награды и звания 
 Герой Украины (с вручением ордена Державы, 7.3.2008 — за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в создании и широком внедрении высокопродуктивных сортов зерновых культур, многолетнюю плодотворную научную и общественную деятельность).
 орден Октябрьской революции
 орден «Знак Почёта»
 орден князя Ярослава Мудрого IV степени (2021)
 орден князя Ярослава Мудрого V степени (2003)
 Государственная премия Украины в области науки и техники (1997)
 Государственная премия УССР в области науки и техники (1982)
 Государственная премия СССР (1986).
 Почётный академик Венгерской академии наук (2001).
 заслуженный деятель науки и техники Украины.
 премия НАНУ имени В. Я. Юрьева
 премии президентов академий наук Украины, Белоруссии и Молдовы

Примечания

Ссылки 
 Моргун Володимир Васильович, генетик, селекціонер, академік НАН України (Київ) — наукова біографія
 Національна академія наук України — Академіки НАН України — Моргун Володимир Васильович
 ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ МОРГУН : 70-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

Выпускники Национального университета биоресурсов и природопользования